Глёг (, ) — горячий напиток из красного вина с добавлением пряностей, распространённый в период Рождества в Финляндии, Швеции, Эстонии и Латвии.

История 

Напиток появился в Швеции и Финляндии в период позднего Средневековья, когда в вино низкого качества начали добавлять корицу, кардамон, гвоздику и апельсиновые корочки. Согласно преданию, шведский герцог Юхан III в рождественский вечер 1562 года привёз в Або свою жену, польскую принцессу Катерину Ягеллонку, которая, чтобы согреться, пила горячее красное вино с корицей. В XVI—XVII веках вино, приправленное мёдом и пряностями, подогревали и использовали в качестве согревающего напитка в холодное время года. Первоначальное название напитка было «хиппокрас», а наименование «глёг» напиток получил в Швеции в конце XVIII века.

В середине XIX века цена на сахар стала доступной и для простого народа, в связи с чем мёд в приготовлении глёга был заменён на сахар. В новой технологии вино, смешанное с пряностями, нагревали в специальном котле, над которым в сите помещали сахарную голову, поливая её небольшим количеством водки. Под воздействием тепла сахар прокаливался, таял и стекал в напиток. Технологию приготовления напитка отражает шведское слово «glödga» («накаливать», «отжигать»), в результате чего получалось горячее вино («glödgat vin»).

С 1933 года в Финляндии в магазинах Alko стал продаваться готовый глёг.

Технологии приготовления 
В Швеции в качестве основы для приготовления глёга используется красное вино, в которое для крепости добавляется мадера или водка. Кроме того, добавляется гвоздика, измельчённый кардамон, корица, имбирь и корочки цитрусовых. В XX веке в глёг стали добавлять очищенный миндаль и изюм. К напитку рекомендуется подавать пряное печенье пипаркакку и сыр с зелёной плесенью, а в День святой Люсии — традиционные шведские сладкие булочки с шафраном «Луссекатт».

В готовый напиток иногда добавляют чай, ром и лимонную цедру, получая в результате пунш из красного вина.

Вместо красного вина иногда используется белое вино, сидр и яблочный сок, в результате чего получают глёг золотистого цвета. В качестве основы для безалкогольного глёга подходит брусничный или черносмородиновый сок.

См. также 
 Глинтвейн
 Грог
 Пунш

Ссылки 
 

Финские напитки
Шведские напитки